«Grass Ain’t Greener» () — сингл американского певца Криса Брауна из восьмого студийного альбома Heartbreak On The Moon, изданный 5 марта 2016 года.

Предыстория и релиз 
10 января 2016 года Браун анонсировал несколько невыпущенных песен в своих профилях Periscope и Instagram, показывая, что он танцует и синхронизирует эти песни, и «Grass Ain’t Greener» была одной из этих песен. 27 апреля Браун объявил о выпуске нового сингла 5 мая. 3 мая он объявил, что опубликованным синглом будет «Grass Ain’t Greener», демонстрирующий обложку альбома «Heartbreak On The Moon». Сингл был выпущен 5 мая 2016 года, в день 27-летия Брауна.

Музыкальное видео 
Крис Браун едет по пустынной дороге в темноте с нашими друзьями, и как начнут задразнить Криса, как он «всегда преследует девушек» и упоминают, что его бывший может быть там, куда они направляются. Затем парни наконец прибывают в туманный клуб с прохладными флуоресцентными лампами, где танцоры в нижнем белье лежат в обручах, свисающих с потолка. Крис оглядывается, пока в его голове вспыхивают вспышки его бывшей девушки. Девушка одета в одежду, похожую на племя, с дразнятыми волосами и белой краской на теле. Танцоры в конечном итоге становятся вампирами, и танцор кусает Криса в шею. Крис начинает преследовать девушку в чёрном бикини, и она похожа на ту же девушку, которая откусила его шею. Крис гуляет по лесу по обочине и нашёл какое-то ещё вампир.

Чарты

Релиз

Примечания 

Синглы 2016 года
Песни Криса Брауна